Shewa orientale è una delle zone amministrative in cui è suddivisa la Regione di Oromia in Etiopia.

Woreda
La zona è composta da 14 woreda:
 Ada'a
 Adama
 Adama town
 Adama Tulu Jido Kombolcha
 Bishoftu town
 Bora 
 Boset
 Dugda
 Fentale
 Gimbichu
 Liben Chukala
 Lome 
 Metehara town
 Mojo Town

Note

Altri progetti